IY, combinaison des deux lettres I et Y, peut faire référence à :
 Yemenia, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 le code FIPS 10-4 de l'ancienne zone neutre Irak-Arabie saoudite, zone neutre divisée définitivement en 1991 à la suite d'un accord précédemment entre les deux pays.

Code